Erkko je příjmení finské rodiny, která založila a vlastní noviny Helsingin Sanomat. Rodina původně pocházela z finského města Orimattila z rodu Eerakkala. Juhana Heikki Erkko a později i jeho sourozenci si pak přivlastnili jméno odvozené z příjmení tohoto rodu, Erkko. 

V současnosti žijí jen dva členové rodiny, potomci Patricie Erkko: Robin Langenskiöld a Rafaela Seppälä. Oba, stejně jako jejich předci,  vlastní podíl na vlastnictví mediální společnosti Sanoma, která vydává Helsingin Sanomat.

Členové rodiny 
 Juhana Heikki Erkko (1849–1906) – básník a dramatik
 Eero Erkko (1860–1927) – novinář a zakladatel deníku Päivälehti, předchůdce dnešního Helsingin Sanomat
 Elias Erkko (1863–1888) – spisovatel a překladatel
 Eljas Erkko (1895–1965) – novinář, politik a ministr zahraničních věcí Finska
 Aatos Erkko (1932–2012) – novinář, nakladatel a během svého života většinový vlastník společnosti Sanoma 
 Patricia Seppälä (vl. jm. Erkko, 1924–2001) – výkonná ředitelka největší finské fotografické agentury Lehtikuva; zabývá se novinářskou fotografií

Rodokmen

Reference 

Rodiny